Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Liezel Huber e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Martina Müller e Andreea Vanc 6-2, 7-61.

Teste di serie

 Liezel Huber /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Gabriela Navrátilová /  Vladimíra Uhlířová (semifinali)

 Martina Müller /  Andreea Vanc (finale)
 Jill Craybas /  Roberta Vinci (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2006